Saray kan syfta på:

Azerbajdzjan 
1 Saray (ort), Apsjeron,

Turkiet 
2 Saray (distriktshuvudort i Turkiet, Van), 
3 Saray (distriktshuvudort i Turkiet, Tekirdağ), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar